Jacques Lagrange, né le  à Périgueux en Dordogne et mort le , est un photographe, reporter, journaliste (carte professionnelle n° 21657), élu local, historien, et éditeur en Périgord.

Biographie 

Jacques Lagrange est né de parents périgordins, dans le milieu des chemins de fer (SNCF).

En 1953, il prépare l’École nationale de photographie et cinématographie (ENPC-Vaugirard) lorsque le journal Sud Ouest l’engage comme reporter photographe pour l’agence de Périgueux. Il demeure à ce poste jusqu’en 1967, date à laquelle il entre à l’ORTF (télévision Aquitaine) qu’il quitte en 1972. 

Père de quatre enfants, il participe aussi à des affaires commerciales exercées en famille. 

Le ministre Yves Guéna, qui a été élu maire de Périgueux, lui propose d’être son adjoint chargé de la restauration du quartier sauvegardé de la ville, ce qu'il sera durant dix-huit années (1971-1989).

Au terme de ces mandats, le journaliste publie : « Du crime d’Escoire au Salaire de la peur », puis une étude de fond : « 1944 en Dordogne ». 

À la même époque, il crée la société Pilote 24 édition, puis soutient son diplôme du second cycle devant l’université de Bordeaux (Institut d’Histoire) sur la vie quotidienne en Périgord sous le second Empire. 

Chroniqueur quotidien à France Bleu Périgord, de 1996 à 2001, il a été appelé en consultation politique par Aqui TV et historique par FR3 et France Culture. 

Administrateur de cette compagnie, durant vingt ans (1985-2005), il a été directeur des publications de la Société historique et archéologique du Périgord, dont le Bulletin trimestriel, dans laquelle il a signé de nombreuses communications historiques, archéologiques et de souvenirs locaux. 

Il est l’un des mainteneurs de l’épopée d’Orélie-Antoine de Tounens, roi d’Araucanie et de Patagonie (1860-1878), originaire du Périgord.

En 2000, le journal Sud Ouest l'a placé parmi les cent personnalités les plus renommées des 50 dernières années en Dordogne.

Médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports (1973), il est commandeur de l’ordre national du Mérite (2000). Il figure au Who’s who in the world (1998).

Jacques Lagrange est décédé en , au terme d'une très longue maladie.

Œuvres 

 Dictionnaire de la Résistance - Dordogne - occupation, collaboration, libération, épuration, Pilote 24, Périgueux, 2007.
 Bergerac et le pays bergeracois, tome II, (et al.), Pilote 24, Périgueux, 2007.
 Le Périgord des mille et un châteaux (et al.), Pilote 24, Périgueux, 2005.
 Le Partage des milliards de la Résistance (en coll. avec J.-J. Gillot), Pilote 24, Périgueux, 2004.
 L’Épuration en Dordogne selon Doublemètre (en coll. avec J.-J. Gillot), Pilote 24, Périgueux, 2002.
 Les Rues-Neuves de Périgueux, Pilote 24, Périgueux, 2001.
 Le Périgord raconté aux enfants (en coll. avec Eric Pradeau), Pilote 24, Périgueux, 2000.
 Bergerac et le pays bergeracois, tome I, (et al.), Pilote 24, Périgueux, 2000.
 Le Périgord à table, Pilote 24, Périgueux, 1999.
 Robert Lacoste, du Périgord à l’Algérie, Pilote 24, Périgueux, 1998.
 Nontron et le pays nontronnais, tome II, (et al.), Pilote 24, Périgueux, 1997.
 Fils de Cro-Magnon, Pilote 24, Périgueux, 1997.
 Nontron et le pays nontronnais, tome I, (et al.), Pilote 24, Périgueux, 1996.
 1944 en Dordogne, ., Pilote 24, Périgueux, 1996.
 Yves Guéna, face et profils, Pilote 24, Périgueux, 1994.
 Manuel de cuisine du Périgord, Harriet, Bayonne, 1994.
 La Vie en Périgord sous Louis Napoléon III, Pilote 24, Périgueux, 1992.
 Le Roi français d’Araucanie, PLB, Le Bugue,1990 .
 Du crime d’Escoire au Salaire de la peur, Pilote 24, Périgueux, 1987.
 Promenade dans Périgueux, Fanlac, Périgueux, 1987.
 L’Histoire du chemin de fer en Périgord, Mediapress, Périgueux, 1982.
 Louis Catoire, l’urbaniste de Périgueux, SHAP, Périgueux, 1980.
 Le Pays de Charente en 300 images (en coll. avec Pierre Dubourg-Noves), Havas, Périgueux, 1968.
 Le Périgord Noir (en coll. avec Gilles Delluc, Bernard Pierret), Lettres périgordines, Périgueux, 1967.
 Le Périgord en 300 images (en coll. avec Jean Secret), Havas, Périgueux, 1966.
 Cadouin, une aventure cistercienne (en coll. avec Gilles Delluc et Jean Secret), Fanlac, Périgueux, 1965.
 Prête-moi ta plume, Fanlac, Périgueux,  1964.
 Images des ténèbres (en coll. avec Bernard Pierret), Fanlac, Périgueux, 1959.
 Le Périgord à vol d’oiseau (en coll. avec Jean Secret), Fontas, Périgueux, 1957.

Liens externes 

 Site des éditions Pilote 24

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Collaborateur de Sud Ouest
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Royaume d'Araucanie et de Patagonie
Naissance en octobre 1934
Naissance à Périgueux
Décès à 79 ans
Décès en novembre 2013